Benedek ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Benedek ist als eine ungarische Form von Benedikt ein ungarischer männlicher Vorname, der auch als Familienname auftritt. Eine ebenfalls ungarische Kurzform des Vornamens ist Bence.

Namensträger

Vorname 

 Benedek Fliegauf (* 1974), ungarischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Benedek Oláh (* 1991), finnischer Tischtennisspieler

Familienname 
 Alexander Benedek (1818–1878), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Barbara Benedek (* 1956), US-amerikanische Drehbuchautorin

 David Benedek (* 1980), deutscher Snowboard-Fahrer
 Dvir Benedek (* 1969), israelischer Schauspieler
 Gabor Benedek (1938–2019), deutscher Architekt und Karikaturist
 Gábor Benedek (* 1927), ungarischer Moderner Fünfkämpfer
 János Benedek (* 1944), ungarischer Gewichtheber
 László Benedek (1905–1992), ungarisch-US-amerikanischer Filmregisseur
 Ludwig von Benedek (1804–1881), österreichischer General
 Péter Benedek (1889–1984), ungarischer Maler
 Reinhold Benedek (1929–2020), österreichischer Kommunalpolitiker
 Therese Benedek (1892–1977), ungarisch-US-amerikanische Psychoanalytikerin
 Tibor Benedek (1972–2020), ungarischer Wasserballspieler
 Wolfgang Benedek (* 1951), österreichischer Jurist und Hochschullehrer

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Ungarischer Personenname

hu:Benedek